René(e) Dunan peut désigner :
 René Dunan (1793-1885), pédagogue français, fondateur d'une école pour sourds.
 Renée Dunan (1892-1936), écrivain, critique et poétesse française.